Parti démocratique du peuple est un nom porté par plusieurs partis politiques : :
En Indonésie : Parti démocratique du peuple
En Sierra Leone : Parti démocratique du peuple
En Turquie : Parti démocratique du peuple